Boire et Déboires est le titre de plusieurs œuvres :
 Boire et Déboires (The Villain Still Pursued Her), film américain d’Edward F. Cline sorti en 1940 ;
 Boire et Déboires (Blind Date), film américain de Blake Edwards sorti en 1987 ;
 Boire et Déboires (Co-Dependent's Day), quinzième épisode de la  des Simpson diffusé en 2004 ;
 Boire et Déboires (Guess Who's Coming to Breakfast), quinzième épisode de la  de Las Vegas diffusé en 2008 ;
 Boire et Déboires (A Tale of Two Parties), vingt-troisième épisode de la  de 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération diffusé en 2012 ;
 Boire et Déboires (Chapter Thirty-Nine), dix-septième épisode de la  de Jane the Virgin diffusé en 2016 ;
 Boire et Déboires (It's About Frank), cinquième épisode de la  de Murder diffusé en 2016.

Voir aussi 
 Déboires sans boire, (Crazy with the Heat), dessin animé de Walt Disney de la série des Donald et Dingo sorti en 1947.